Söderskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderskäret, Malax, Österbotten, 
 Söderskäret, del av Granön (Brändö, Åland),

Se även
Söderskär (olika betydelser)
Söderskären
Norrskäret

Robotskapade Finlandförgreningar